Dreck ist ein anderes Wort für Schmutz sowie der Name folgender Ortschaften:
 Dreck (Bergisch Gladbach), eine ehemalige Ortschaft im Stadtteil Paffrath von Bergisch Gladbach
 Dreck (Refrath), eine ehemalige Ortschaft im Stadtteil Refrath von Bergisch Gladbach